(赵粤, род. 1995) — китайская певица.
 Чжао Юэ (赵悦, род. 1995) — китайская фигуристка.